Greenbelt kan syfta på

Greenbelt, Maryland – en stad i Prince George's County i Maryland, USA
Greenbeltfestivalen – en kristen festival i England
Staten Island Greenbelt – skogsområde på Staten Island. New York
Green Belt Movement – kenyansk miljörörelse